Текила има више значења:

 Текила
 Текила (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Општина Текила (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Текила (Текила, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Текила (Халапа), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Општина Текила (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Текила (Текила, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику